Massa bezeichnet:
 Massa (Volk), ein westafrikanisches Volk 
 Massa (Sprache), die Sprache dieses Volkes 
 Massa lateralis, die seitlichen Flächen des Atlas (Halswirbel)
 Massa intermedia, veraltet für die Verbindung zwischen dem Thalamus beider Seiten, siehe Adhaesio interthalamica
 Massa (Einheit), ein ostindisches Maß
 Verballhornung des englischen Wortes Master („Meister“, „Herr“) im Sprachgebrauch schwarzer Sklaven Nordamerikas
 eine ehemalige Einzelhandelskette, die heute Teil der Lebensmittel-Einzelhandelskette Real ist, siehe Massa AG

Massa ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Massa (Bibel), ein biblischer Ort
Orte:
 Massa, Ortsteil der Gemeinde Villa Collemandina, Provinz Lucca, Italien
 Massa (Toskana), eine der beiden Hauptstädte der Provinz Massa-Carrara, Italien
 Massa d’Albe, Ort in der Provinz Aquila, Italien
 Massa di Somma, Ort in der Provinz Napoli, Italien
 Massa e Cozzile, Ort in der Provinz Pistoia, Italien
 Massa Fermana, Ort in der Provinz Ascoli Piceno, Italien
 Massa Fiscaglia, Ort in der Provinz Ferrara, Italien
 Massa Lombarda, Ort in der Provinz Ravenna, Italien
 Massa Lubrense, Ort in der Provinz Napoli, Italien
 Massa Marittima, Ort in der Provinz Grosseto, Italien
 Massa Martana, Ort in der Provinz Perugia, Italien
 Massa (Marokko), Stadt in der Region Souss-Massa-Draâ in Marokko
Flüsse:
 Massa (Rhone), Fluss in der Schweiz
 Massa (Fluss), Fluss in Marokko, der etwa 35 km südlich von Agadir in den Atlantik mündet
 Massa (Marecchia), Fluss in Italien, Nebenfluss des Marecchia
Insel:
 Massa (Insel), Insel in Indonesien, die zur Batu-Inselgruppe gehört

Massa ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Massa (* 1993), französischer Tennisspieler
 Baebius Massa († nach 93), römischer Politiker
 Chancel Massa (* 1985), Fußballtorhüter für den Kongo
 Davide Massa (* 1981), italienischer Fußballschiedsrichter
 Edgardo Massa (* 1981), argentinischer Tennisspieler
 Emiliano Massa (* 1988), argentinischer Tennisspieler
 Eric Massa (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Felipe Massa (* 1981), brasilianischer Rennfahrer
 Geofrey Massa (* 1986), ugandischer Fußballspieler
 Isaac Massa (1586–1643), niederländischer Kaufmann, Diplomat und Kartograf
 James Massa (* 1960), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Brooklyn
 Juan Bautista Massa (1885–1938), argentinischer Komponist
 Lorenzo Massa (1882–1949), argentinischer römisch-katholischer Ordenspriester

 Marlinde Massa (1944–2014), deutsche Hockeyspielerin
 Matías Massa (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Michele Massa (1929–2007), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Niccolò Massa (1489–1569), venezianischer Arzt und Anatom
 Pedro Massa (1880–1968), italienischer Ordensgeistlicher, Prälat von Rio Negro in Brasilien
 Pietro Massa (* 1973), italienischer Pianist in Berlin
 Sergio Massa (* 1972), argentinischer Politiker
 Syamsuddin Massa (* 1997), indonesischer Langstreckenläufer
 Willi Massa (1931–2001), Theologe, Homiletiker und Meditationslehrer

sowie
 Massa (biblische Figur), eine biblische Figur

Massa ist der Name folgender Tiere:
 Massa (Gorilla, 1930–1984), Gorilla im Zoo von Philadelphia
 Massa (Gorilla, 1971–2020), Gorilla im Zoo Krefeld

Siehe auch:
 Massat